
Termin -{BCP}- ima više značenja.

 -{OPN1SW}-
 Bromokrezol ljubičasto, (), -{pH}- indikator.